Акишино — название населённых пунктов в России:

 Акишино — деревня в Касимовском районе Рязанской области.
 Акишино — деревня в Ярославском районе Ярославской области.